El Espejo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Espejo, Guanajuato, Silao de la Victoria, 
 El Espejo, Guerrero, Taxco de Alarcón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar